De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 2005 werd in het weekend van 18 en 19 december 2004 gehouden op in Thialf.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

2005
Langebaanschaatsen in 2005
Schaatsen in Heerenveen